День сотрудника органа по контролю наркотиков в Киргизии (Кыргызтандын баңги затты көзөмөлдөө органынын кызматкеринин күнү) - профессиональный праздник для всех тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с оборотом и распространением наркотиков на территории Кыргызской Республики (). Эта дата отмечается в Кыргызской Республики ежегодно, 8 апреля.

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Вопросы Государственной службы по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики»  от 20 февраля 2012 года № 132 «День сотрудника органа по контролю наркотиков в Кыргызской Республики»  стал официальным праздником. Дата для проведения этого профессионального праздника была выбрана не случайно. Именно в этот день, 8 апреля 1993 года Указом Президента Кыргызской Республики № 115 был создан первый национальный орган по контролю наркотиков в виде Государственной комиссии Кыргызской Республики по контролю наркотиков.

См. также 

 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Примечания 

Праздники 12 февраля
Н
Праздники по алфавиту
Праздники Киргизии